

Гобокен — місто, штат Джорджія
 Гобокен — місто, штат Нью-Джерсі